Улица Кру́пской — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о Н. К. Крупской.

Россия 
 Улица Крупской — улица в Балашихе.
 Улица Крупской — улица в Екатеринбурге.
 Улица Крупской — улица в Москве.
 Улица Крупской — улица в Мурманске.
 Улица Крупской — улица в Перми.
 Улица Крупской — улица в Самаре.

Украина 
 Улица Крупской — прежнее (до 2015 года) название улицы Павла Чубинского в Киеве.
 Улица Крупской — прежнее (до 21 марта 2016 года) название улицы Ивана Алексеева в Мелитополе.

Белоруссия 
 Улица Крупской — улица в Гомеле.

Объекты, названные в честь Надежды Крупской